Тау́пський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Іргізького району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Куйлис.

Населення — 992 особи (2009; 1009 в 1999).

2008 року зі складу сільського округу було виділено територію площею 2087,80 км² і населений пункт Жайсанбай з метою утворення нового Жайсанбайського сільського округу згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 26 березня 2008 року № 58 та постановою акімату Актюбинської області від 26 березня 2008 року № 81.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Іргізького району